

История 
Олимпийские игры 1960 года проходили в Риме в конце августа-начале сентября. Некоторые соревнования проводились на местах сохранившихся до нашего времени древнеримских спортивных сооружений. Легкоатлетические соревнования были интересны присутствием нескольких выдающихся мастеров, участием африканских спортсменов и провалами сборной США в некоторых видах, где они считались фаворитами.

Главной звездой турнира стала американка Вильма Рудольф, которая выиграла золото на дистанциях 100 и 200 метров и в составе эстафетной команды США. Высокая и стройная, с прекрасными внешними данными, она получила от европейской прессы прозвище «чёрная газель» (). Во время Олимпиады у Вильмы завязался роман с американским спринтером Реем Нортоном, фаворитом на дистанциях 100 и 200 метров. Однако Нортона постигли три эпические неудачи: в обоих финалах он финишировал последним, а в финале эстафеты 4×100 м вышел за пределы зоны передачи палочки, из-за чего команда США была дисквалифицирована.

Потерпел неудачу и несомненный лидер в прыжках в высоту мировой рекордсмен Джон Томас. Его опередили два советских прыгуна — Роберт Шавлакадзе и Валерий Брумель.

Напряжённая борьба проходила в десятиборье, где американец Рафер Джонсон лишь на финише последней дистанции опередил своего однокашника и соседа по комнате общежития Калифорнийского университета тайваньца Янг Чуанкуанга.

Марафонский бег был примечателен тем, что единственный раз в истории Олимпийских игр его старт и финиш находились за пределами олимпийского стадиона. Забег начался вечером, чтобы защитить бегунов от палящей римской жары. Спортсмены финишировали уже после захода солнца у арки Константина, их путь освещали факелами стоявшие вдоль дороги солдаты. Победителем стал эфиопец Абебе Бикила, который бежал босиком. В 1964 году он выиграет олимпийский марафон ещё раз и станет первым из многочисленной плеяды выдающихся африканских бегунов, прославивших свой континент на Олимпийских играх.

Медалисты

Мужчины

Женщины

Медали

Рекорды 
За время легкоатлетических соревнований Олимпиады было установлено 28 олимпийских и 4 мировых рекорда.

Мужчины

Женщины

Примечания

Ссылки 
 International Olympic Committee results database
 Athletics Australia